Holly (česky Cesmína) je v angličtině rod rostlin z čeledi Aquifoliaceae, který má kolem 600 druhů.

Příjmení Holly nese více různých osobností:

 Ján Hollý, (1785–1849) byl slovenský básník a překladatel, povoláním katolický kněz.
 Buddy Holly, vlastním jménem Charles Hardin Holley (1936–1959) americký kytarista, zpěvák a hudební autor
 Hardcore Holly, občanským jménem Robert William Howard (1963) – americký wrestler

křestní jméno
 Holly (jméno) – křestní jméno
 Arthur Holly Compton (1892–1962) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Holly Marie Combs (1973) – americká herečka
 Holly (Červený trpaslík) – postava z televizního seriálu Červený trpaslík

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení